Kaushik ist der Familienname folgender Personen:

 Haripal Kaushik (1934–2018), indischer Hockeyspieler
 Manish Kaushik (* 1996), indischer Boxer
 Maharaj Krishan Kaushik (1955–2021), indischer Hockeyspieler
 Purushottam Kaushik (1930–2016), indischer Politiker, Unionsminister